El término bastardo o bastarda puede hacer referencia a los siguientes artículos en Wikipedia:

 Bastardo, hijo/a nacido fuera del matrimonio. 
 Espada bastarda, tipo de espada más larga que la espada común y más corta que un mandoble.
 Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), una especie de serpiente.
 Bastardo (náutica), vela que antiguamente se usaba en los navíos y galeras.
 Galera bastarda, sobrenombre que se daba en el  a una galera más fuerte que la ordinaria.
 Escritura:
 Bastarda, estilo de escritura medieval evolución de textura.
 Bastardilla, letra cursiva de imprenta derivada de la letra grifa diseñada por Francesco Griffo para Aldo Manucio.
 Letra bastarda (caligrafía), cursiva caligráfica derivada de la letra cancilleresca.